Первый дивизион Гонконга 1995/1996 — 85-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге с момента основания лиги. В этом сезоне соревнования проводились в два круга, а после первого кругоа результаты команд обнулялись. Победитель первого круга встретился в Гранд финале с победителем второго круга, для определения чемпиона сезона.

Первый этап

Таблица

Второй этап

Таблица

Результаты
В верхнем правом углу результаты первой части сезона, а в нижнем левом, второй части.

Гранд финал

Ссылки
 Чемпионат Гонконга 1995/1996 на rsssf.com

1995/1996
Гонконг
1990-е годы в Гонконге
1996 год в Гонконге